Willem Boreel Starszy (1591 – 1668), polityk i dyplomata holenderski
 Willem Boreel Młodszy (1675 – 1727), polityk i dyplomata holenderski